Die 3. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1939) fand vom 21. bis 28. Mai 1939 in Kaunas statt. Europameister wurde Gastgeber und Titelverteidiger Litauen, der sich damit als erster zum zweifachen EM-Champion krönte. Silber ging an den Titelträger von 1935 aus Lettland, die Bronzemedaille gewann die Mannschaft Polens.

Finalrunde 
Die Europameisterschaft wurde in einer einzigen Gruppe mit insgesamt acht Mannschaften ausgetragen, Europameister wurde der Erstplatzierte der Abschlusswertung. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, ging es in die Verlängerung. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich gegeneinander.

Endstand

Weblinks 

 FIBA Europe Infos (engl.)

Basketballveranstaltung 1939
1939
Basketball (Kaunas)
Sportgeschichte (Litauen)
Sportveranstaltung in Kaunas
Geschichte (Kaunas)
Basketballwettbewerb in Litauen